Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2013 – 80. edycja mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 20 a 27 października 2013 w Hali Stulecia we Wrocławiu.

Terminarz

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Medale

Dwubój

Reprezentacje 
W zawodach w sumie wzięło udział 317 zawodników z 60 krajów.

Występy reprezentantów Polski

Kobiety 
 kat. 48 kg – Marzena Karpińska - 5. miejsce - 175 kg (78+97)
 kat. 58 kg – Joanna Łochowska - 6. miejsce- 207 kg (92+115)
 kat. 63 kg – Anna Leśniewska - 14. miejsce- 202 kg (87+115) i Katarzyna Ostapska - 16. miejsce - 195 kg (85+110)
 kat. 75 kg – Ewa Mizdal - 8. miejsce - 231 kg (106+125) i Patrycja Piechowiak - 13. miejsce - 211 kg (96+115) 
 kat. + 75 kg – Sabina Bagińska - 12. miejsce - 228 kg (102+126)

Mężczyźni 
 kat. 77 kg – Krzysztof Zwarycz - 5. miejsce - 351 kg (161 +190)
 kat. 85 kg – Adrian Zieliński - 4. miejsce - 380 kg (175+205)
 kat. 94 kg – Tomasz Zieliński - 8. miejsce - 380 kg (170+210) i Arsen Kasabijew - nie ukończył
 kat. 105 kg – Bartłomiej Bonk - 3. miejsce  - 404 kg (188 +216) i Marcin Dołęga - nie ukończył 
 kat. + 105 kg – Daniel Dołęga - 9. miejsce - 401 kg (184+217) i Kornel Czekiel - 12. miejsce - 392 kg (177+215)

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona mistrzostw 

!